Nova Olinda si può riferire a:

 Nova Olinda, un comune brasiliano del Ceará
 Nova Olinda, un comune brasiliano della Paraíba
 Nova Olinda, un comune brasiliano del Tocantins